Froxfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Froxfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Froxfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire